

Waterhuishouding

Watergangen 
 Algemeen:
Kanaal (waterweg) of vaart, gegraven waterloop
 Nederland:
Biltsche Grift, kanaal van Zeist naar Utrecht, en het oostelijke deel daarvan: de Zeister Grift
 Bisschop Davidsgrift, historisch kanaal en voorloper van het Valleikanaal in de Gelderse Vallei
 Grift (Betuwe), historisch kanaal dat Nijmegen met Arnhem verbond
 Grift (Veluwe), waterloop door Apeldoorn, loopt bij Heerde uit in het Apeldoorns Kanaal
 Nijeveense Grifte, waterloop in Drenthe
Woudenbergse Grift, waterloop bij de Utrechtse Heuvelrug, tussen Leusden-Zuid en Overberg
 Duitsland:
Grift, waterloop in Duitsland, deel van de Fossa Eugeniana

Polders en waterschappen 
 Waterschap de Biltsche en Zeister Grift
 De Pijnenburger Grift

Familienaam 
 Cynthia Devilee-Grift (1992), handbalster
 Evert Grift (1922 – 2009), Nederlands wielrenner
 Henk van der Grift (1935), Nederlands schaatser
 Hester van de Grift (1968), Nederlands illustratrice
Billy B. Van (William Webster Van de Grift, 1878 – 1950), Amerikaans entertainer

Oplichting 
 Oplichting, misleiding (in het Engels). In boek- en filmtitels:
The Grift, een Amerikaanse roman uit 2008 van Debra M. Ginsberg
 The Grift, een Amerikaanse film uit 2008 met Sara Downing
 The Grift, een aflevering van de Canadees-Amerikaanse science-fiction-serie Mutant X
 Grift of the Magi, een aflevering van The Simpsons

Overige 
Griffel (schrijfstift)
De Grift, sportpark bij Woudenberg, locatie van VV Woudenberg

Zie ook 
 Grebbe, een gedeeltelijk synoniem van Grift